

Топонім 

Нева́да (, буквально — «Засніжена») — топонім іспаномовного походження:

 Невада — штат у США
 Невада (водоспад)
 Невада (округ, Каліфорнія)
 Невада (округ, Арканзас)
 Невада — місто, штат Айова
 Невада — місто, штат Міссурі
 Невада — місто, штат Техас
 Невада (Каліфорнія) — місто в штаті Каліфорнія
 Невада — селище, штат Огайо
 Невада (Іспанія) — місто в іспанській провінції Гранада

Кораблі 
 «USS Nevada» — назва низки кораблів ВМС США.

Див. також 
 Сьєрра-Невада
 Невада-тан